Linsinger ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Linsinger (1902–1986), österreichischer Priester
 Eva Linsinger (* 1968), österreichische Journalistin

Linsinger ist Namensbestandteil von  
 Linsinger Maschinenbau, österreichisches Unternehmen
 Linsinger SF03-FFS plus, Schienenfräsmaschine

Siehe auch:
 Linsingen